Las siglas COD pueden hacer referencia a:
Ptm ya valió gaver
 Call of Duty, serie de videojuegos de disparos en primera y tercera persona.
 República Democrática del Congo, por su código ISO de país.
 Comité Olímpico Dominicano, organismo que representa al deporte dominicano a nivel olímpico.
 Complément d'objet direct, en francés, lo equivalente al complemento directo gramatical.
 Carbono orgánico disuelto (en inglés, Dissolved Organic Carbon), indicador químico.

Como nombre propio, Cod también puede hacer referencia a:

 Cabo Cod, península en el extremo oriental del estado de Massachusetts, al noreste de Estados Unidos.